Кубок Германии по футболу 2011/2012 годов — 69-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 29 июля 2011 года, финал был сыгран 12 мая 2012 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Победителем стала дортмундская Боруссия, ранее также оформившая чемпионство.

Команды-участники 

1 Финалисты трех регионов с наибольшим числом команд-участниц в соревнованиях лиги (Бавария, Нижняя Саксония, Вестфалия) также допущены к соревнованиям.

Жеребьёвки 
Согласно регламенту кубка Германии, жеребьёвки проводятся следующим образом. Перед жеребьёвкой первого раунда клубы делятся на две корзины. В первую корзину попадают все победители региональных первенств, 4 лучших клуба третьей Бундеслигии 4 худших клуба Второй Бундеслиги. Во вторую корзину попадают все остальные профессиональные клубы. В результате жеребьёвки команда из первой корзины будет встречаться в первом раунде на домашнем стадионе с клубом из второй корзины.

Жеребьёвка второго раунда будет проходить по похожей схеме. Все клубы вышедшие во второй раунд будут разбиты на две корзины. Во время жеребьёвки, когда одна из корзин будет пустой, команды подряд будут доставаться из другой корзины. Во всех остальных раундах жеребьёвка будет проходить из одной корзины.

В случае, если в третий раунд выйдет любительский клуб, он будет играть матч на домашнем стадионе. Во всех остальных случаях на домашнем стадионе будет играть команды вытянутая первой.

Календарь турнира 
Согласно утверждённому 26 ноября 2010 года календарю, матчи кубка Германии будут проводиться в следующие сроки.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 11 июня 2011 года. Матчи первого раунда прошли с 29 июля по 1 августа.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 6 августа 2011 года. Матчи второго раунда прошли 25—26 октября.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 30 октября 2011 года. Матчи третьего раунда прошли 20—21 декабря.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфиналов состоялась 21 декабря 2011 года. Матчи прошли 7—8 февраля 2012 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных матчей состоялась 11 февраля 2012 года. Матчи прошли 20—21 марта 2012 года.

Финал

Примечания 

2011
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2011 году
Спорт в Германии в 2012 году